Özdemir ist ein türkischer Familienname und männlicher Vorname mit der Bedeutung „echtes Eisen“ (als Synonym für Kraft, Stärke und Stabilität), gebildet aus den Elementen öz und demir.

Namensträger

Familienname 
 A. Kadir Özdemir (* 1977), türkisch-deutscher Schriftsteller

 Abdullah Özdemir (* 1999), türkischer Mittelstreckenläufer
 Ahmet Özdemir (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Baran Özdemir (* 1993), deutsch-türkischer Dartspieler
 Behice Tezçakar Özdemir (* 1979), türkische Historikerin und Autorin
 Berat Özdemir (* 1998), türkischer Fußballspieler
 Bestemsu Özdemir (* 1992), türkische Schauspielerin
 Bilal Özdemir (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Burak Özdemir (* 1983), deutsch-türkischer Komponist, Fagottist, Choreograf und Regisseur
 Cansu Özdemir (* 1988), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Cem Özdemir (* 1965), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Cem Özdemir (Fußballspieler) (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Demet Özdemir (* 1992), türkische Schauspielerin
 Gülper Özdemir (* 1990), türkische Schauspielerin
 Hasan Özdemir (* 1963), deutschsprachiger Lyriker und Erzähler
 Hasan Özdemir (Fußballspieler) (* 1964), türkischer Fußballspieler und -trainer

 Mahmut Özdemir (* 1987), deutscher Politiker (SPD)

 Muazzez Özdemir († 2014), türkische Schauspielerin
 Muzaffer Özdemir (* 1955), türkischer Schauspieler
 Nurcan Özdemir, deutsche Synchronsprecherin
 Oktay Özdemir (* 1986), deutscher Schauspieler
 Olcay Özdemir (* 1990), deutscher Moderator und Fernseh-Redakteur
 Orkan Özdemir (* 1982), deutscher Politiker (SPD), MdA
 Osman Özdemir (* 1961), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Özer Özdemir (* 1998), französisch-türkischer Fußballspieler
 Özgür Özdemir (* 1995), türkisch-deutscher Fußballspieler
 Ramazan Özdemir (* 1991), türkischer Leichtathlet
 Serkan Özdemir (* 1976), türkischer Fußballspieler
 Soner Özdemir (* 1993), türkischer Fußballspieler

Vorname 

 Özdemir Başargan (* 1935), deutsch-türkischer Schriftsteller
 Özdemir Nutku (1931–2019), türkischer Theaterwissenschaftler, Schauspieler, Autor, Lyriker, Übersetzer und Regisseur

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname